Gouvernement de la République d'Abkhazie
 Gouvernement de la République autonome d'Abkhazie